Вільсе́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 90 км на північ від Тулузи, 12 км на південний захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 417,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільсек на сайті французького Національного інституту географії 
 Вільсек на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільсек на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільсек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільсек на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот